Gesundheitsstudie steht für
NAKO Gesundheitsstudie, deutsche Kohortenstudie
Gutenberg-Gesundheitsstudie, Bevölkerungsstudie 
 Gesundheit in Deutschland aktuell, telefonische Gesundheitsstudie des Robert Koch-Instituts